Девиацията е отклонение от някакво правило, закономерност, регламент, концепция или стандарт. В повечето случаи девиациите се възприемат като изключения, нарушения и несъответствия. Като понятие девиацията е близка, но не е идентична на аномалията.

Природни науки 
Девиацията като понятие във физиката е известна от края на XVIII век. Увеличаването на броя и калибъра на артилерийските оръдия, както и многото железни елементи за закрепване на такелажа, на ветроходните кораби, стават причина за отклонение на магнитната стрелка на компаса от посоката север. През 1801 – 1802 г. капитанът от британския флот Майкъл Флиндерс провежда магнитни измервания на борда на кораба „Инвестигейтър“ до бреговете на Австралия. Флиндерс установява отклонения в показанията на компаса до ±4°. Той обяснява тези отклонения не само с измененията в курса на кораба, но и с „наличието на кораба на някакъв магнитен център на привличане, подобен на центъра на тежестта“.

Днес измерванията на магнитното поле и отклоненията в него са основен изследователски метод в геофизиката и планетологията.

Психология 

Проблемът за девиациите, като отклоняващо се от нормата поведение на човека, е един от основните проблеми в съвременната психология, социология, педагогика, политология и други науки. Девиацията има много форми и типове. С термина „девиантност“ се означава състоянието на субекта на девиацията, а нейното проявление се означава като девиантно поведение.

Източници 

Психология
Биология
Физика
Философия